Az 1971-es magyar női röplabdabajnokság a huszonhatodik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Bp. Vörös Meteor és a VM Egyetértés egyesült VM Egyetértés néven.

A Bp. Petőfi és a Bp. VTSK egyesült BSE néven az előző évben.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1972

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag